Kroep (ziekte), een ziekte
 Een ziekte bij de mens, zie difterie
 Pseudokroep of valse kroep
 Kroep (hond), een anatomische locatie bij de hond